Hulse je priimek več znanih oseb:
 Andrew Leslie Hulse, ameriški izumitelj.
 Cale Hulse (*1973), kanadski hokejist.
 Charles Gerald Hulse (*1929), šrilanški pisatelj in romanopisec.
 Chuck Hulse (*1927), ameriški avtomobilistični dirkač.
 David Lindsey Hulse (*1968), ameriški igralec baseballa.
 David Allen Hulse (*1948), ameriški okultistični pisec.
 Edward Henry Hulse (1859—1903), britanski politik.
 Frank Wilson Hulse III. (1913—1992) ameriški poslovnež.
 Jason Hulse, Dum Dum Jones
 John Hulse (1708—1790), angleški teolog.
 Mark Hulse, angleški fitness guru in nogometni fitness trener.
 Michael Hulse (*1955), angleški prevajalec, kriti in pesnik.
 Russell Alan Hulse (*1950), ameriški fizik.
 Rob Hulse (*1979), angleški nogometaš.
 Samuel Hulse (?—1831) britanski feldmaršal.

Glej tudi 
 Hulce